Muitas línguas vernáculas europeias usam símbolos do alfabeto latino como base para seus sistemas de escrita. O alfabeto latino evoluiu lentamente até se adaptar às línguas que o usam. Alguns alfabetos derivados do latino são dados abaixo:

Alfabeto latino básico

Alfabeto latino estendido 
Alguns caracteres nas tabelas abaixo podem não aparecer, dependendo do sistema operacional ou do navegador web e a presença ou não de fontes Unicode.

Letras de A a I

Letras de J a Z

Notas 
O Albanês também tem os dígrafos: dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh.
O Alemão também tem os dígrafos: ie, eu, äu, ch; o trígrafo: sch e o quadrígrafo: tsch.
O Bielorrusso também tem os dígrafos: dz, dź, dž.
O Catalão também tem os dígrafos: ll, ny, l·l, rr, ss, dz, tz, ig, ix, gu, qu, nc.
O Checo também tem o dígrafo: ch.
O Eslovaco também tem os dígrafos ch, dz, dž.
O Espanhol também tem os dígrafos: ch, ll, rr.
O Flamengo tem os dígrafos e trígrafos: ae, ch, dj, ea, jh, oe, oen, oi, sch, sh, tch, xh; a letra x é somente usada no dígrafo xh, a letra j somente é usada nos dígrafos dj e jh.
 O Francês tem os dígrafos: gn, ll, eu, ai, ou, qu, gu, os trígrafo: eau.
 O Galês tem os dígrafos: ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th e ocasionalmente usa acentos agudos nas suas sete vogais (aeiouwy).
O Húngaro também tem os dígrafos: cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs; e o trígrafo: dzs.
O Inglês também tem os dígrafos: ch, gh, th, sh, ph, wh, ow, ea, ee, oo, qu e gu.
O Italiano também tem os dígrafos: ch, gh, gn, gl, sc.
O Lituano também tem os dígrafos: ch, dz, dž, ie, uo. Contudo, não são consideradas letras separadas no alfabeto.
O Maltês também tem o dígrafo: għ.
O Polonês também tem os dígrafos: ch, cz, dż, dź, sz, rz.
O Português também tem os dígrafos: ch, lh, nh, gu, qu, rr, ss, sc, sç, xc; e o trígrafo: tch ("tchau")
O Vietnamita tem marcas tonais que podem vir acima ou abaixo das vogais (a, â, ă, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y); eg: à, ầ, ằ, è, ề, ì, ò, ồ, ờ, ù, ừ, ỳ; ả, ẩ, ẳ, ẻ, ể, ỉ, ỏ, ổ, ở, ủ, ử, ỷ; ã, ẵ, ẫ, ẽ, ễ, ĩ, õ, ỗ, ỡ, ũ, ữ, ỹ; á, ấ, ắ, é, ế, í, ó, ố, ớ, ú, ứ, ý; ạ, ặ, ậ, ẹ, ệ, ị, ọ, ộ, ợ, ụ, ự, ỵ. E também usa os dígrafos: ch, gi, kh, ng, nh, ph, th, tr.

Outros alfabetos baseados no alfabeto latino 
Alfabeto basco
Alfabeto croata
Alfabeto havaiano
Leet
Alfabeto tártaro

Ver também 
Dígrafos
Trígrafos
Quadrígrafos

Ligações externas 
 Alfabetos da europade Michael Everson
 Typo.cz - tipografia da Europa Central

 
Alfabetos derivados do latino